Paul Gottlieb Schnaase (* 3. Dezember 1762 in Danzig, Polnisch-Preußen; † 19. Juni 1814 in Berlin, Königreich Preußen) war ein deutscher Kaufmann in Danzig.

Leben 
Der Vater Paul Gottlieb Schnaase (1728–1787) war  Schöppe (und Kaufmann?) in Danzig, die Mutter Pauline Renate eine Tochter des polnischen Predigers Paul Swietlicki.

Paul Schnaase wurde Kaufmann und handelte vor allem mit Wein. Er besaß eigene Schiffe. Sein Kontor befand sich in der Wollwebergasse 1985.

Er war mit Henriette Schnaase verheiratet. Sie hatten vier Söhne

 (Paul) Heinrich Wilhelm Schnaase (1790–1855), Bibliotheksbesitzer und Autor
 Carl (Julius Ferdinand) Schnaase (1798–1875), Kunsthistoriker
 Friedrich Robert Emil Schnaase (1800–1855), Kaufmann in Danzig
 Eduard (David) Schnaase (1805–), evangelischer Prediger und Kirchengeschichtsautor in Danzig

Literatur 
 Otto Günther: Die Stammbücher des Paul Schnaase (1780–1787). In: Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins. 8. 1909. S. 62

Weblinks 
 Paul Heinrich Wilhelm Schnaase Gedanopedia

Kaufmann
Unternehmer (Danzig)
Person (Königlich-Preußen)
Deutscher
Geboren 1762
Gestorben 1814
Mann